Rywalizacja kobiet w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na torze o nazwie Buttermilk Slopestyle. Kwalifikacje planowano rozegrać 10 marca o 9:40, jednak przełożono je na ten sam dzień na 10:45. Z kolei finał odbył się 12 marca o 9:30. Złoty medal wywalczyła Nowozelandka Zoi Sadowski-Synnott, która pokonała drugą Jamie Anderson oraz trzecią Tess Coady.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021